Си́мба (; в переводе с суахили — «лев») — вымышленный персонаж и главный герой франшизы «Король Лев». Представленный в мультфильме «Король Лев», персонаж впоследствии появляется в мультфильмах «Король Лев 2: Гордость Симбы» и «Король Лев 3: Хакуна матата», а также в ремейке оригинального фильма. Симба был создан сценаристами Ирен Меччи, Джонатаном Робертсом и Линдой Вулвертон. В то время как Марк Хенн был супервайзером-аниматором львёнка-Симбы, Рубен А. Акино анимировал взрослого персонажа.

Симба был вдохновлён персонажем Бемби из одноимённого мультфильма, а также библейскими историями Моисея и Иосифа. Кроме того, было проведено несколько сходств между Симбой и Гамлетом из одноимённой трагедии Уильяма Шекспира. В 1997 году «Король Лев» был адаптирован в бродвейский мюзикл, в котором актёры Скотт Ирби-Рэнниар и Джейсон Рэйз сыграли роли юного и взрослого Симбы соответственно. В CGI-ремейке Дж. Д. МакКрэри и Дональд Гловер озвучивают юного и взрослого Симбу соответственно.

Создание

Концепция и прообразы 
Идея создать «Короля Льва» появилась у генерального директора Disney Джеффри Катценберга в 1989 году, и фильм изначально задумывался под названием «Король джунглей» и «Король Калахари».

Описание 
Симба — сын Короля-льва Муфасы и королевы Сараби, племянник Шрама. В детстве был неугомонным и любопытным львёнком, из-за чего часто попадал в неприятности. После внезапной смерти отца (в которой винит себя) львёнок был вынужден покинуть родное королевство. За пределами родины львёнка приютили и воспитали сурикат Тимон и бородавочник Пумба, и бок о бок с ними беглый юный принц живёт беззаботную и лёгкую жизнь. Став взрослым, Симба встречается с духом погибшего отца, убедившего его в истинном предназначении. Прозревшему и разобравшемуся в себе принцу предстояло вернуться и спасти Земли Прайда от окончательного упадка.

Ныне он — король Земель Прайда, муж Налы и отец трёх детей: дочери-наследницы Киары, сына Кайона (лидера Львиной Охраны) и старшего сына Копы.

Роль в мультфильме 

Принц растёт жизнерадостным, неугомонным, время от времени надменным львёнком. Он хочет поскорее стать королём, ибо считает, что этот титул даёт право делать, что хочется и идти куда угодно. Корыстный и жестокий дядя Шрам, которого племянник одним фактом своего появления лишил права занять заветный трон, решает воспользоваться любознательностью Симбы и намеренно рассказывает ему про кладбище слонов — землю, находящуюся за границей королевства Муфасы и населённую голодными гиенами — приспешниками Шрама. Симба отправляется туда вместе со своей подругой Налой. Там на львят нападают подосланные Шрамом гиены. К счастью, Симбу и Налу успевает спасти вовремя подоспевший Муфаса.

То, что Симба пошёл в запрещённое место и вдобавок подверг Налу опасности, очень расстраивает его отца. После этого инцидента отец отчитывает сына, говорит, что смелым нужно быть только тогда, когда это необходимо. Также Муфаса говорит с Симбой о звёздах, рассказывая, что там живут великие Короли прошлого — их предки, следящие с небес за жизнью.

Однажды Шрам придумывает зловещий план по убийству Муфасы и Симбы, который завершается не совсем удачно: сильный и крепкий Муфаса выручает сына, вытащив его из-под ног испуганных антилоп и посадив на безопасный уступ, и пытается спастись сам, но его сбрасывает Шрам. Оставшийся живым Симба в отчаянии. Он находит в каньоне тело отца и скорбит рядом с ним. В этот момент к нему подходит Шрам, который обвиняет принца в смерти короля и вынуждает его бежать из Земель Прайда. Когда испуганный Симба устремляется в бегство, Шрам приказывает гиенам догнать его и убить. Однако они в пути отстают от львёнка, решив, что за пределами королевства он «сам подохнет», и возвращаются назад.

Беглый принц находит своё пристанище в джунглях, где его приютили бородавочник Пумба и сурикат Тимон. Они помогают львёнку забыть о трудностях и учат его новому девизу «Акуна Матата», что означает «никаких забот». Рядом с Тимоном и Пумбой, Симба стал взрослым львом. Ставшим близкими друзьям не рассказывает о своём прошлом и пытается не вспоминать о нём. Это ему удаётся до тех пор, пока в джунгли случайно не приходит Нала — подруга из детства. Львица, сбежавшая из разорённых Земель Прайда, говорит бородавочнику и сурикату о том, что если Симба жив, то он — законный король, и уговаривает его вернуться и вступить в схватку со Шрамом. Однако молодой лев отказывается, помня о том, что якобы виновен в смерти отца. В процессе разговора о прошлом Симба и Нала, между которыми уже вспыхнула влюблённость, ссорятся. Расстроенный принц в гневе убегает в поля, где его неожиданно находит Рафики. Мудрый мандрил-шаман вызывает дух Муфасы, который упрекает сына в том, что он забыл своё место в круге жизни, и велит вернуться на родину. Впечатлённый произошедшим и внезапно озарённый Симба принимает решение вернуться домой и бороться за законное место короля.

Вернувшись, Симба обнаруживает опустелые Земли Прайда. Живущие здесь львы и гиены мучаются от голода: стада копытных давно ушли с пустынной территории. В этом король Шрам пытается обвинить Сараби, мать Симбы. Он гневается на неё, но в разгар ссоры появляется Симба. Он говорит дяде, чтобы тот оставил трон, но Шрам не намерен сдаваться. Старый узурпатор вынуждает Симбу публично признаться в виновности в смерти отца. В ходе распрей Шрам отводит Симбу на край обрыва и намеревается столкнуть его вниз, как однажды сделал с братом. Но перед этим лже-король решает признаться племяннику в убийстве Муфасы. В ярости Симба обретает вторую силу, освобождается из ловушки и, держа дядю за горло, заставляет его рассказать правду. Разозлённые львицы из прайда вступают в схватку с гиенами, а тем временем Симба преследует Шрама и загоняет его на вершину Скалы. Попавший в безвыходное положение правитель говорит, что на самом деле во всём виноваты гиены, но Симба остаётся непреклонен. Тем не менее он оставляет дядю-убийцу в живых и предлагает ему бежать из королевства, но тот провоцирует драку между ними — Симба сбрасывает Шрама со скалы к гиенам, которые не потерпели предательства.

Пришло время законному королю Симбе взойти на престол. Получив поддержку близких, он поднимается на Скалу Предков и грозным рыком оповещает всех о том, что справедливость восторжествовала.

При короле Симбе Земли Прайда снова расцвели. Он правит своими владениям вместе с Налой. В финальной сцене у них рождается детёныш, которого Рафики представляет обителям саванны.

Другие появления

Фильмы и ТВ 
  «Тимон и Пумба» (1995—1999) — Симбе выделены некоторые эпизодические роли
  «Король Лев 2: Гордость Симбы» (1998)
 М/ф «Король Лев 3: Хакуна матата» (2004), в котором Симба в одном из эпизодов показан в подростковом возрасте
 М/с «Мышиный дом» — временные сцены
 М/с «Хранитель Лев» (2015—2019) — Симба иногда фигурирует как отец и мудрый король
 М/ф «Король Лев» (2019) — компьютерный мультфильм-ремейк на основе оригинального рисованного мультфильма

Книжная продукция 
 Цикл детских рассказов «The Lion King: Six New Adventures» (1994)
 Аудиокниги «The Brightest Star» (1994), «Friends for Life» и «Fight for the Throne»

Видеоигры 
 Мультиплатформерная игра «The Lion King» (1994)
 Сборник развивающих игр для детей (PC) «Disney’s Lion King Activity Center» (1995)
 На PlayStation и Game Boy Color — «The Lion King: Simba's Mighty Adventure» (2000)
 На PlayStation 2 — «Kingdom Hearts» (2002)
 На PlayStation 2, X-Box, Nintendo Game Cube и Game Boy Advance — «Disney’s Extreme Skate Adventure» (2003)
 На Game Boy Advance — «Kingdom Hearts: Chain of Memories» (2004)
 На PlayStation 2 — «Kingdom Hearts II» (2005)
 На PlayStation 2 — «Kingdom Hearts Re:Chain of Memories» (2007)
 На Nintendo DS — «Disney Friends» (2007)

Многие из этих произведений противоречат как сюжету первого фильма, так и друг другу.

Литература

Примечания 

Персонажи диснеевских мультфильмов
Персонажи Kingdom Hearts
Персонажи мультфильма The Lion King
Вымышленные львы
Вымышленные говорящие животные
Вымышленные короли
Вымышленные принцы
Животные в компьютерных играх